Az 1974-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1973. december 27. és 1974. január 6. között rendezték Leningrádban, a Szovjetunióban. A házigazda szovjet válogatott veretlenül nyerte meg a tornát. Ez volt az első U20-as jégkorong-világbajnokság, de az IIHF hivatalos listáján nem szerepel. Kanadát egy klubcsapat, a Peterborough Petes képviselte, a másik öt nemzet csapata a legjobb 20 év alatti játékosokból állt.

Táblázat 
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.

Végeredmények

Pontkirályok

Díjak

Jegyzetek 

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20